Ванде́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на захід від Парижа, 35 км на північний схід від Ренна.

Історія 

1 січня 2019 року Вандель, Сен-Жорж-де-Шене, Сен-Жан-сюр-Куенон i Сен-Марк-сюр-Куенон було об'єднано в новий муніципалітет Рив-дю-Куенон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 169 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 415,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вандель на сайті французького Національного інституту географії
 Вандель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вандель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен